Det følgende en liste over de 331 kommuner i det franske departement Landes.

 (CAM) Communauté d'agglomération du Marsan, dannet i 2002

Kommuner i Frankrig